Самир Рафиг оглу Нуриев (, ) — азербайджанский государственный деятель, глава Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Биография 
Самир Нуриев родился в Баку 9 марта 1975 года. В 1991 году он поступил в Азербайджанский технический университет на факультет инженерного бизнеса и менеджмента по специальности инженер-экономист, который окончил с отличием в 1996 году. Далее, в 2003—2005 годах продолжил своё образование получив степень магистра по специальности Международная политика развития в Университете Дьюка в США.

Карьера 
В 1996—2003 годах работал по должностям экономиста, менеджера по маркетингу и координатора проектов. Также в 2000—2001 годах работал в качестве бизнес-консультанта в азербайджанском офисе Программы развития ООН.

В 2006 году Самир Нуриев был назначен на должность директора Департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития.

В 2009 году по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев был назначен на должность заместителя начальника Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете министров Азербайджана, а в 2013 году был назначен главой этого управления.

12 апреля 2016 года по другому распоряжению Президента Азербайджанской Республики он был назначен на должность директора Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана. 14 февраля 2018 года он был назначен председателем правления Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана, а распоряжением Президента Азербайджана от 21 апреля 2018 года назначен председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 1 ноября 2019 года Самир Нуриев был назначен руководителем Администрации президента Азербайджанской Республики.

15 сентября 2020 года Самир Нуриев был избран председателем Комиссии по борьбе с коррупцией.

Личная жизнь 
Женат, имеет троих детей.

Примечания 

Государственные деятели Азербайджана